Djakonowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Djakonowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Djakonowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Djakonowo (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Djakonowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Djakonowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Djakonowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula